Ленэ́ () — французская фамилия
  (1871—1953) — французский издатель. 
 Ленэ, Жозеф (1767—1835) — французский политик, виконт; министр внутренних дел Франции в 1816—1818 годах.
  (1716—1801) — французский скульптор, резчик по дереву.
  (1753—1822) — французский певец, тенор; солист парижской Оперы и педагог Парижской консерватории.